Змагання з вітрильного спорту в класі 49er серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 тривають від 27 липня до 2 серпня.

Розклад

Результати

Примітки 

49er (чоловіки)